Albin steht für:

 Albin, männlicher Vorname
 Albín, Familienname
 Albin Marin, schwedische Segelbootswerft, siehe Albin Vega

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Albin (Mississippi), im Tallahatchie County
 Albin (Virginia), im Frederick County
 Albin (Wyoming), im Laramie County
 Albin Township, im Brown County, Minnesota

Siehe auch:
 Albine (Begriffsklärung)